Troyano hace referencia a varios artículos:

Personas y habilidades 
 Habitantes de la antigua ciudad de Troya;
 Enrique Troyano, ciclista español;
 Troyano (santo), católico francés del ;
 Coloquialmente, a los habitantes de Villarrobledo.

Además
 Troyano (informática) o caballos de Troya, software malicioso;
 Asteroide troyano, en la órbita del planeta Júpiter;
 Troyanos (película), documental sobre los skinheads de Buenos Aires